Ramah kan syfta på:

Israel 

 Sharona (ort), Norra distriktet, 
 Rama (ort i Israel), Norra distriktet,

Jemen 

 Ramāh, subdistrikt, Hadhramaut,

USA 

 Ramah, Colorado, ort i El Paso County, 
 Ramah, New Mexico, ort i McKinley County,